Vico (Francja)
 Giambattista Vico
 Guido da Vico
 Vico Equense